Виктор Яковлевич Буняко́вский (, Бар, Подольская губерния — , Санкт-Петербург) — русский , педагог, историк математики, вице-президент академии наук в 1864—1889 годах. Внёс значительный вклад в теорию чисел.

Биография 
Родился  года в Баре Подольской губернии. Его отец служил в Баре подполковником конно-польского уланского полка и погиб в 1809 году в Финляндии.

Первоначальное образование получил в Москве, в доме друга его отца графа А. П. Тормасова. В 1820 году Буняковский, вместе с сыном графа, отправился за границу, где изучал преимущественно математические науки. Сначала он жил в Кобурге и брал там частные уроки, затем слушал лекции в Лозаннской академии. В течение двух последних лет проживания за границей он жил в Париже, где слушал лекции в Сорбонне. Он имел возможность заниматься у Лапласа, Пуассона, Фурье, Коши, Ампера, Лежандра и других знаменитых учёных. Больше всего Буняковский работал у Коши. В 1824 году Буняковский получил степени бакалавра и лиценциата; 19 мая 1825 года защитил диссертацию, состоявшую из двух работ: по аналитической механике и математической физике, и получил от Парижского университета степень доктора математических наук. Пробыв за границей в общей сложности семь лет, Буняковский в 1826 году приехал в Петербург, где занялся педагогической деятельностью.

Педагогическая деятельность 
С 1826 по 1831 год состоял преподавателем математики в старших классах в Первом кадетском корпусе. Оставив эту должность в 1831 году, Буняковский принимал участие в различных комиссиях по составлению программы и конспектов для военно-учебных заведений, по экзаменам учителей и по рассмотрению учебных руководств. В течение десяти лет был наставником-наблюдателем в Пажеском корпусе.

С 1827 по 1864 год Буняковский преподавал математику и механику в офицерских классах Морского кадетского корпуса.

С 1846 года в Императорском Санкт-Петербургском университете читал курс аналитической механики (по Пуассону и Остроградскому), затем — дифференциальное и интегральное исчисление (по Коши) и теорию вероятностей (по собственному оригинальному сочинению), а позднее, уже в пятидесятых годах, — интегрирование дифференциальных уравнений, способ вариаций и исчисление конечных разностей. Летом 1820 года получил должность профессора математики в Институте корпуса инженеров путей сообщения, затем — в Горном институте.

В 1859 году, желая сосредоточиться исключительно на научной работе, Буняковский оставил службу в университете.

С 29 декабря 1851 года — действительный статский советник, с 18 марта 1866 года — тайный советник, с 28 января 1877 года — действительный тайный советник.

Научная деятельность

Работа в академии 
В 1828 году Буняковский избран Академией наук адъюнктом по чистой математике, в 1830 году — экстраординарным академиком, в 1836 — ординарным академиком. В 1864 году был избран вице-президентом академии наук. Состоя академиком, Буняковский постоянно делал рефераты в заседаниях физико-математического отделения. Только за несколько месяцев до смерти, сознавая себя, вследствие слабости здоровья, неспособным принимать активное участие в работе академии, Буняковский подал просьбу об увольнении его от звания вице-президента. Академия, при оставлении Буняковским должности, избрала его почётным вице-президентом.

Труды 

Список научных трудов, составленный самим Буняковским, содержит 108 названий (см. «Liste des travaux mathématiques des Victor Bouniakowsky etc.», St.-Péterbourg,1883); больше всего работал Буняковский по теории чисел и теории вероятностей. Ещё с самого начала своей педагогической деятельности Буняковский помещал статьи на французском языке в специальных изданиях, затем сделал перевод сочинений Коши о дифференциальном и интегральном исчислениях, причём присоединил к этому переводу свои примечания, а также составил, по поручению министерства народного просвещения, несколько учебных руководств по разным отраслям математики.

В 1835 году вышел сборник «Летопись факультетов на 1835 г.» со статьёй Буняковского, где был дан краткий обзор истории теории чисел от Диофанта до 30·х годов XIX века.

В 1839 году Буняковский выпустил в свет свой первый том «Лексикона чистой и прикладной математики», доведённый им, по недостатку средств, лишь до буквы «Д». При очень незначительном в то время количестве сочинений на русском языке по математике, «Лексикон» являлся очень ценным вкладом в российскую математическую литературу; он способствовал установлению у нас математической терминологии и давал обширные материалы для изучения разных частных математических вопросов. Слова в этом «Лексиконе» расположены по французскому алфавиту, с переводом на русский язык, а также с подробным объяснением на русском языке значения каждого термина. Уже после смерти Буняковского в его бумагах была найдена рукопись под заглавием: «Наброски для математического лексикона Буняковского, буквы E, F, G, H, I, J, K, L», с надписью рукой Буняковского: «Не печатать, а передать в архив академии наук, как пособие для справок продолжателям моего математического Лексикона». Эта рукопись сохраняется в отделе рукописей II отделения библиотеки академии.

В 1846 году появился труд Буняковского, послуживший началом его всемирной известности, — «Основания математической теории вероятностей». Этот обширный трактат, кроме теории, заключал в себя и историю возникновения и развития теория вероятностей; в нём впервые сведено вместе всё то, что было выработано по этой теории трудами известных математиков, начиная с Паскаля и Ферма, даны объяснения относительно новых решений самых трудных и запутанных вопросов, указано много практических приложений теории вероятностей, например, к вопросу о средней продолжительности жизни людей различных возрастов, к определению достоверности свидетельств и преданий, к вспомогательным кассам и страховым учреждениям, к определению погрешностей при наблюдениях, к вопросам судебного дела, к вычислению вероятностных потерь в войске  Форма «Оснований математической теории вероятностей» отличались такой удобопонятностью и изяществом, что Гаусс и Биенеме выучились русскому языку по этому сочинению.

В 1848 году Буняковский поместил в «Современнике» обратившую на себя внимание статью: «О возможности введения определённых мер доверия к результатам некоторых наук и преимущественно статистики».

В 1853 году Буняковский издал монографию «Параллельные линии»; в ней он приводил главнейшие из существовавших в то время доказательств теории параллельных линий, делая их критический разбор, обнаруживал их несостоятельность и излагал собственные соображения и исследования по этому предмету.

В 1873—1874 годах Буняковский напечатал в «Записках академии наук» «Антропо-биологические исследования и их приложение к мужскому населению России»; в основу этого сочинения было положено определение в России по возрастам и затем аналитическое сопоставление метрических данных последних лет.

В 1885 году в «Записках академии наук» была помещена статья Буняковского: «О вероятной числительности контингентов русской армии в 1883—1885 годах», являвшаяся очень ценным руководством при решении вопросов, связанных с всеобщей воинской повинностью.

Ряд статей Буняковского в «Современнике», «Журнале Министерства народного просвещения» и других журналах разрабатывал по преимуществу практические приложения математической теории вероятностей.

Все работы Буняковского, ставящие его в число величайших европейских математиков, помимо ценности в научном отношении — по богатству, новизне и оригинальной разработке научно-математических материалов, — отличаются замечательной ясностью и изяществом изложения. Многие из них переведены на иностранные языки.

Особенно большую практическую пользу оказали труды Буняковского по вопросу об эмеритальных кассах (главнейшие статьи этого рода были напечатаны в «Морском сборнике» 1858); он разработал основания эмеритальной пенсионной кассы морского ведомства, и его труды по проектированию этой кассы послужили к учреждению целого ряда подобных касс на выработанных им началах. Сделав в 1869 году выводы эмпирического закона о смертности, Буняковский упростил этим решение вопросов относительно страхования капиталов и пожизненных доходов.

Умер в Санкт-Петербурге  года. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Там же похоронена его жена, Екатерина Николаевна, умершая в Ораниенбауме.

Изобретения 
Буняковский изобрёл:
 планиметр Буняковского;
 прибор для измерения квадратов;
 самосчёты Буняковского — вычислительный механизм, основанный на принципе действия русских счётов. Аппарат предназначался для сложения большого числа двузначных чисел. Прибор удобен исключительно для сложения большого количества небольших чисел.

Награды 
Кавалер орденов:

 Св. Владимира 3-й ст. (1854)
 Св. Станислава 1-й ст. (1856)
 Св. Анны 1-й ст. с императорской короной (1861)
 Св. Владимира 2-й ст. (1867)
 Белого Орла (1871)
 Александра Невского (1875)

Отзывы о Буняковском 
Научные заслуги Буняковского были оценены уже современниками. Он был почётным членом всех русских университетов: Московского (1858), Санкт-Петербургского (1860), Казанского (1875), Харьковского (1875), Киевского (1876), Новороссийского(1878), многих иностранных и русских учёных обществ. Буняковский пользовался заслуженным авторитетом среди европейских учёных. Симпатии общества и признательность его Буняковскому за его учёные заслуги особенно ярко выразилась в 1875 и 1878 годах, когда праздновались юбилеи Буняковского по случаю пятидесятилетия со времени получения им степени доктора математических наук парижского университета и пятидесятилетие его научной академической деятельности.

При богатстве и глубине содержания, лекции Буняковского всегда отличались поразительной ясностью, увлекательностью и в то же время литературной красотой изложения, делали легко доступными самые сложные математические положения и увлекали даже безучастных слушателей. По отношениям к лекциям Буняковский проявлял замечательную аккуратность и в течение всего времени своей службы в университете не пропустил ни одной лекции и не опоздал ни разу.

Как человек, Буняковский отличался высокими нравственными качествами, и уважение, которым он пользовался, имело причины не только его громкой славы великого учёного, но и в личных достоинствах.

Одарённый чувством изящного, Буняковский в молодости увлекался поэзией Байрона, перевёл отрывок из «Чайльд — Гарольда» и несколько стихотворений, помещённых им в журналах сороковых годов.

Премия имени В. Я. Буняковского 
По случаю 50-летия научной деятельности учёного 19 мая 1875 года была изготовлена юбилейная медаль и Академией наук была учреждена премия имени В. Я. Буняковского за лучшие сочинения по математике.

Семья 
Женился в тридцать лет на Екатерине Николаевне, урождённой Семёновой (15.09.1815—26.08.1901). Имел трёх сыновей — Владимира, Виктора и Александра и трёх дочерей — Любовь, Ольгу и Людмилу.

См. также 
 Неравенство Коши — Буняковского
 Медаль «В честь вице-президента Императорской Академии наук В. Буняковского» 
 Настольная медаль «Для рецензентов сочинений, представляемых на соискание премии имени В. Я. Буняковского»

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Преподаватели Пажеского корпуса
Преподаватели Первого кадетского корпуса
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели института Корпуса инженеров путей сообщения
Преподаватели Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)
Действительные члены Петербургской академии наук
Историки математики
Вице-президенты РАН
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Доктора физико-математических наук Российской империи
Действительные тайные советники